Waldemar Berditchevsky (1925 - 1999) foi um ator brasileiro.

Trabalhos

Na televisão 
 1998 - Labirinto
 1997 - A Indomada - Fred
 1993 - Fera Ferida - Vereador
 1992 - As Noivas de Copacabana - Juiz
 1992 - Deus Nos Acuda - ascensorista do elevador ao céu
 1991 - Vamp

No teatro 
 1990 - Peter Pan - Barriga
 1989 - A Menina e o Vento - Padre

Atores do Brasil